Amerikai Egyesült Államok
 Fruitland (Henderson megye, Észak-Karolina)
 Fruitland (Richmond megye, Észak-Karolina)
 Fruitland (Georgia)
 Fruitland (Idaho)
 Fruitland (Iowa)
 Fruitland (Kalifornia)
 Fruitland (Maryland)
 Fruitland (Missouri)
 Fruitland (Oregon)
 Fruitland (Utah)
 Fruitland (Új-Mexikó)
 Fruitland (Washington)